Grenzenlos steht für:

 Grenzenlos (Band), Deutschrockband
 Grenzenlos (Album), Studioalbum von Glasperlenspiel (2013)
 Grenzenlos (Lied), Lied von Glasperlenspiel (2013)
 Grenzenlos (Comic), Comic von Jillian Tamaki (2017)

Filme:
 Grenzenlos (1983), deutscher Spielfilm von Josef Rödl
 Grenzenlos (1998), US-amerikanischer Sportfilm (OT: Without Limits)
 Grenzenlos (2011), deutscher Dokumentarfilm
 Grenzenlos (2017), US-amerikanischer Thriller (OT: Submergence)